Сражение при Гельголанде:

  — баталия в ходе Датско-прусской войны.
 Сражение при Гельголанде (1864) — морское сражение в ходе австро-прусско-датской войны 1864 года.
 Сражение при Гельголанде (1914) — морской бой Первой мировой войны, состоявшийся 28 августа 1914 года.
 Сражение при Гельголанде (1917) — морской бой, состоявшийся 17 ноября 1917 года в Северном море во время Первой мировой войны.